Карлош Енрике Казимиро () или само Каземиро е бразилски футболист роден на 23 февруари 1992 г., който играе за Манчестър Юнайтед като централен полузащитник.

Кариера 
Роден в Сао Жозе дос Кампос, Бразилия, Каземиро е продукт на школата на Сао Пауло. От 11-годишна възраст, той е капитан на отбора. Играл е за Бразилия до 20 години, където печели младежкото първенство на Южна Америка през 2011 година. Неговият стил на игра е универсален, играе агресивно и е полузащитник, който може да атакува. Неговите идоли са Зинедин Зидан и Ернанес.

Реал Мадрид 
Прави своя дебют за Реал Мадрид на 20 април 2013 срещу Бетис.

На 10 юни 2013, Реал Мадрид обявява, че са използвали клаузата по договора за наем като закупуват играча за следващите четири години. Каземиро е вторият играч, който подписва през лятото на 2013, след като преди него това прави Даниел Карвахал.

На 11 юли 2013 г. в контрола срещу английският отбор на Борнмът вкарва първият си гол с фланелката на Реал Мадрид в 83 мин. за крайното 0:6. Няколко дни по-късно на 24 юли в приятелска среща срещу френският отбор Олимпик Лион, вкарва втория си гол за крайното 2:2 в 84 мин.

Порто 
На 19 юли 2014 г., Каземиро преминава под наем за една година в Порто, а португалците ще имат правото да го откупят след това.

Завръщане в Реал Мадрид 
През лятната подготовка преди началото на сезон 2015/16, Каземиро се завръща в Реал Мадрид, където новият старши треньор Рафаел Бенитес му дава повече шанс за изява в контролните мачове. На 31 август 2015 г. клубът взима решение да поднови договора му до 30 юни 2021 година.

Успехи

Клубна кариера 
  Сао Пауло (юноша)
 Сао Пауло до 15 – Щатски шампионат (1): 2007
 Клубно първенство до 17 – Световно първенство (1): 2008
 Купа Сао Пауло за юноши (1): 2010

  Сао Пауло
 Копа Судамерикана (1): 2012

  Реал Мадрид
 Примера Дивисион (1): 2016/17
 Купа на Испания (1): 2013/14
 Суперкопа де Еспаня (1): 2017
 Суперкупа на УЕФА (2): 2016, 2017
 Световно клубно първенство на ФИФА (3): 2016, 2017, 2018
 Шампионска лига (5): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22

Национален отбор 
 Шампионат на Южна Америка за младежи (1): 2011
 Световно първенство по футбол за младежи (1): 2011
 Superclásico de las Américas (1): 2011

Статистика

Клубна кариера 
 Последна промяна: 28 май 2016 г.

1Включва мачове от Шампионска лига, Лига Европа и т.н.
2С Реал Мадрид на „Guinness International Champions Cup“ в САЩ (лято 2013)

Национален отбор

Външни препратки 
 Профил в Transfermarkt
 Профил в Реал Мадрид

Източници 

Бразилски футболисти
Футболисти на Сао Пауло
Футболисти на Реал Мадрид
Футболисти на Реал Мадрид Кастиля
Футболисти на ФК Порто